Фелісіано Лопес і Марк Лопес були чемпіонами попереднього року, але в першому колі їх перемогли Хуліо Перальта і Ораціо Себаллос.

У фіналі зустрілися чотири тенісистти, жоден з яких ніколи не грав у фіналах мейджорів. Перемогла американсько-новозеландська пара Раян Гаррісон/Майкл Вінус.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2017 у тенісі